Wyoming megye (New York)
 Wyoming megye (Nyugat-Virginia)
 Wyoming megye (Pennsylvania)